Die Topklasse 2013/14 war die vierte Spielzeit der dritthöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 24. August 2013 und endete am 11. Mai 2014.

Meister wurden in der Samstagsstaffel der SV Spakenburg und in der Sonntagsstaffel der AFC Amsterdam. Beide Teams verzichteten auf den Aufstieg in den bezahlten Fußball.

Samstagsstaffel 

für Aufstieg: 1. Punkte – 2. Play-off

Spiel um Platz 1 
Die beiden punktgleichen Teams auf den ersten beiden Plätzen ermittelten den Play-off Teilnehmer für den Aufstieg.

|}

Sonntagsstaffel

Play-offs Meisterschaft 

|}

Relegation

Halbfinale 

|}

Finale 

|}
 Damit stiegen die Amateure von Ajax Amsterdam und der HFC EDO in die Topklasse 2014/15 auf.

Siehe auch 
 Eredivisie 2013/14
 Eerste Divisie 2013/14

Weblinks 
 Topklasse soccerway.com
 Play-offs soccerway.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2013/14
Fußballwettbewerb in den Niederlanden